Дивізіон 2: 1943–44 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІФК Ескільстуна, Біллінгфорс ІК, Лудвіка ФфІ та Ландскруна БоІС.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі Лудвіка ФфІ та Ландскруна БоІС.

Турнірні таблиці

Північна група 1943–44 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||12||3||3||46||27||+19||27
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||11||3||4||49||19||+30||25
|-
|3||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||10||3||5||50||23||+27||23
|-
|4||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||9||3||6||40||20||+20||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||9||1||8||50||38||+12||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||8||3||7||37||42||-5||19
|-
|7||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||7||3||8||44||49||-5||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||5||5||8||25||36||-11||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| «Гагалундс» ІС (Стокгольм)
|18||3||6||9||27||52||-25||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Ертаколоніенс» ІФ (Сандвікен)
|18||0||2||16||17||79||-62||2
|}

Східна група 1943–44 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||12||2||4||44||24||+20||26
|-
|2||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||10||3||5||43||23||+20||23
|-
|3||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||10||3||5||48||33||+15||23
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||10||1||7||46||34||+12||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||9||2||7||39||27||+12||20
|-
|6||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||9||2||7||50||45||+5||20
|-
|7||style="text-align: left;"| ІФ «Верданді» (Ескільстуна)
|18||8||1||9||38||36||+2||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Ничепінг АІК
|18||4||4||10||25||43||-18||12
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Фінспонгс АІК
|18||4||3||11||27||48||-21||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Вестерос СК
|18||3||1||14||19||66||-47||7
|}

Західна група 1943–44 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||11||3||4||52||29||+23||25
|-
|2||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||10||3||5||39||31||+8||23
|-
|3||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||8||4||6||43||34||+9||20
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||9||1||8||52||40||+8||19
|-
|5||style="text-align: left;"| «Горда» БК (Гетеборг)
|18||8||3||7||44||36||+8||19
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Тролльгеттан
|18||6||7||5||34||39||-5||19
|-
|7||style="text-align: left;"| «Лундбю» ІФ (Гетеборг)
|18||5||7||6||31||32||-2||17
|-
|8||style="text-align: left;"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)
|18||6||4||8||32||38||-6||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Мункедальс ІФ
|18||5||2||11||33||56||-23||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|18||3||4||11||31||56||-25||10
|}

Південна група 1943–44 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||14||1||3||71||17||+54||29
|-
|2||style="text-align: left;"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)
|18||13||1||4||73||33||+40||27
|-
|3||style="text-align: left;"|Лімгамнс ІФ
|18||8||5||5||35||32||+3||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Нибру ІФ
|18||9||1||8||44||37||+7||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||7||3||8||26||36||-10||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Брумелла ІФ
|18||6||4||8||29||43||-14||16
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||6||2||10||47||46||+1||14
|-
|8||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||7||0||11||30||44||-14||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Улофстремс ІФ
|18||4||4||10||26||61||-35||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||5||1||12||24||56||-32||11
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 Лудвіка ФфІ - ІФК Ескільстуна 1-1, 3-1
 Біллінгфорс ІК - Ландскруна БоІС  2-5, 0-1

Лудвіка ФфІ та Ландскруна БоІС підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1943 у Швеції
1944 у Швеції